Juri Nikiforov – ex calciatore sovietico
 Toma Nikiforov – judoka belga
 Viktor Nikiforov – hockeista su ghiaccio sovietico
 Vladislav Nikiforov – calciatore russo